Фінал Кубка Німеччини з футболу 1976 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 1975—1976 відбувся 26 червня 1976 року. У поєдинку зустрілися «Гамбург» та «Кельн» з однойменних міст. Перемогу з рахунком 2:0 здобув «Гамбург».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Гамбург»

«Кайзерслаутерн»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1976 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Червень 1976
1976 у німецькому спорті